Сухопутные войска Колумбии или Национальная армия Колумбии () — одна из составных частей вооружённых сил Колумбии. 

Численность личного состава армии (СВ) на 2018 год составляет 223 150 человек.

Техника и вооружение

Примечания 

Колумбия